Kiki Bertens era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Maria Sakkarī.

In finale Madison Keys ha sconfitto Caroline Wozniacki con il punteggio di 7-65, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (terzo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Madison Keys (campionessa)

 Belinda Bencic (quarti di finale)
 Jeļena Ostapenko (terzo turno)
 Danielle Collins (quarti di finale)
 Mihaela Buzărnescu (terzo turno)
 Sofia Kenin (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (terzo turno)
 Maria Sakkarī (quarti di finale)
 Petra Martić (semifinale)

Wildcard 

  Sabine Lisicki (primo turno)
  Emma Navarro (primo turno)

 Shelby Rogers (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (secondo turno)
  Astra Sharma (primo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)

 Destanee Aiava (primo turno)
 Nadežda Kičenok (primo turno)
 Francesca Di Lorenzo (primo turno)
 Martina Trevisan (secondo turno)

Lucky loser 
  Conny Perrin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2019